Marchesini ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Marchesini (1664–1738), italienischer Maler
 Anna Marchesini (1953–2016), italienische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Giovanni Marchesini (* 1936), italienischer Ingenieur und Universitätsrektor
 Luigi Marchesini (1754–1829), italienischer Opernsänger (Sopran), siehe Luigi Marchesi (Sänger) 
 Nella Marchesini (1901–1953), italienische Malerin und Illustratorin
 Nino Marchesini (1895–1961), italienischer Schauspieler
 Víctor Marchesini (1930–1999), argentinischer Politiker
 Víctor Hugo Marchesini (* 1960), argentinischer Fußballspieler

Marchesini steht außerdem für:
 Marchesini S.p.A., zum Brembo-Konzern gehörender italienischer Felgenhersteller (siehe Brembo (Unternehmen))

Siehe auch:
 Marchese
 Marchesi